Эрнест Джон Коллетт (; 3 марта 1895, Торонто, Канада — 21 декабря 1951, Торонто, Канада), более известный как Эрни Коллетт () — канадский профессиональный хоккеист, чемпион I зимних Олимпийских игр в составе сборной Канады.

Карьера 
Эрни Коллетт начал свою карьеру хоккеиста, выступая с 1915 по 1921 годы за любительские клубы . С 1921 по 1923 годы выступал за канадский клуб «», с которым дважды — в 1922 и 1923 годах — становился обладателем . Победа в 1923 году дала право команде представлять Канаду на хоккейном турнире I зимних Олимпийских игр, проводившихся во французском Шамони. Ему была предоставлена честь пронести флаг Канады на церемонии их открытия. В составе своей сборной Эрни Коллетт стал олимпийским чемпионом, сыграв 2 из 5 матчей, отстояв игру группового этапа против шведов на ноль и пропустив от Великобритании 2 шайбы в игре финального раунда.

После завершения игровой карьеры он занимался судейством хоккейных матчей , а также имел свой швейный бизнес.

Примечания 

Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1924 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1924 года
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1924 года